Stenbock är ett efternamn. I Sverige finns flera adelsätter Stenbock med ett urval uppräknade nedan.

Personer som har burit namnet eller tillhört ätterna 

 Abraham Gustafsson Stenbock (död 1567), död i Sturemorden
 Albert Stenbock (1899–1947), hovjägmastare, fideikommissarie
 Arvid Gustafsson (Stenbock) (1541–efter 1609) ståthållare på Vadstena slott
 Arvid Nils Stenbock (1738–1782),greve och överste
 Ebba Gustavsdotter (Stenbock) (död 1614), gift med Clas Eriksson  Fleming
 Erik Gustafsson (Stenbock) (1538–1602), friherre, militär, riksråd och hovman
 Eric Stenbock (1860–1895), balttysk greve, författare och poet
 Erik Stenbock (1612–1659), militär och ämbetsman
 Fredrik Stenbock (1607–1652), greve, hovrättspresident, riksråd och militär
 Gustav Eriksson (Stenbock) (1575–1629), riksråd, sändebud, lagman och hovrättsråd
 Gustaf Olofsson (Stenbock), flera personer
 Gustaf Olofsson (Stenbock) till Toftaholm (död före 1493), riksråd och politiker
 Gustaf Olofsson (Stenbock) till Torpa (omkring 1503–1571), friherre, riksråd, riksmarsk och lagman
 Gustaf Leonard Stenbock (1711–1758), vice landshövding
 Gustaf Otto Stenbock (1614–1685), militär och ämbetsman
 Hedvig Eleonora Stenbock (1655–1714), hovdam
 Jarl Stenbock (1940-2018), civilekonom, godsägare och greve
 Johan Gabriel Stenbock (1640–1705),  riksmarskalk, riksråd, greve
 Karl Gustavsson (Stenbock) (död 1609), ståthållare på Kalmar slott
 Katarina Gustavsdotter (Stenbock) (1535–1621), drottning av Sverige
 Magdalena Stenbock (olika betydelser)
 Magdalena Stenbock (1649–1727). politiskt aktiv
 Magdalena Margareta Stenbock (1744–1822), konstnär och statsfru
 Magnus Stenbock (olika betydelser)
 Magnus Stenbock (1665–1717), militär
 Magnus Stenbock (1763–1822), militär och hovman
 Magnus Stenbock (1911–2007), författare, debattör och konstnär
 Maria Elisabeth Stenbock (död 1693), hovfunktionär
 Olof Arvidsson (Stenbock) (död 1508), häradshövding
 Olof Gustafsson (Stenbock) (död 1599), friherre och riksråd
 Otto Stenbock (1838–1915), diplomat och hovman